Owensville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Owensville (Indiana)
Owensville (Missouri)
Owensville (Ohio)